Liveralis ist der Familienname folgender Personen:

 Andonios Liveralis (1814–1842), griechischer Komponist und Dirigent
 Iosif Liveralis (1819–1899), griechischer Komponist und Pianist